Выборы организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 состоялись 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

Условия подачи заявок 
 18 марта 2009 года ФИФА заявила, что на проведение чемпионатов 2018/2022 годов было принято 9 заявок, которые подали: Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, США, Япония, Португалия + Испания (совместная заявка), Бельгия + Нидерланды (совместная заявка). Только Южная Корея и Катар объявили об участии в выборах хозяина Чемпионата мира 2022 года.
 В соответствии с действующим положением ФИФА, чемпионат не может проводиться в стране из той же конфедерации, где проходил один из двух предшествующих чемпионатов. Поэтому право проведения чемпионата 2018 года не могло быть отдано члену Африканской конфедерации футбола или КОНМЕБОЛ, а чемпионата 2022 года — члену КОНМЕБОЛ или члену конфедерации, в которую входит организатор чемпионата 2018 года.
 Организаторы обязаны были отправить заявочную книгу до 14 мая 2010 года в ФИФА.

Голосование

Условия голосования 
2 декабря 2010 года прошло финальное голосование в Цюрихе. Первоначально в выборах должны были участвовать 24 члена исполкома ФИФА, но двое были отстранены от должностей, и поэтому в голосовании приняло участие только 22 человека.

Для победы было необходимо, чтобы одна из заявок набрала более половины голосов (минимум 13). В случае отсутствия данного условия заявка, набравшая наименьшее количество голосов, выбывает. Во втором туре условия те же. В третьем туре (если до него дойдёт дело) победит заявка с большим количеством голосов. В случае равенства голосов решение примет президент ФИФА.

Важно, что в отличие от континентальных конфедераций, представители Англии, России, Бельгии, Нидерландов, Испании и Португалии имеют право голосовать за свои заявки.

Члены исполкома ФИФА 
  Йозеф Блаттер, президент ФИФА
  Хулио Грондона, президент Ассоциации футбола Аргентины и председатель финансового комитета ФИФА
  Исса Хаятту, вице-президент ФИФА и президент Африканской конфедерации футбола
  Чун Мон Чжун, вице-президент ФИФА, президент Футбольной Ассоциации Южной Кореи и член парламента Южной Кореи
  Джек Уорнер, президент КОНКАКАФ
  Анхель Мария Вильяр Льона, вице-президент ФИФА, президент Федерации футбола Испании и председатель юридического и судейского комитетов ФИФА
  Мишель Платини, вице-президент ФИФА и президент УЕФА
  Рейнальд Темари, вице-президент ФИФА, президент ОФК и президент технического комитета ФИФА
  Джефф Томпсон, вице-президент ФИФА и УЕФА, глава английской заявки ЧМ-2018
  Мишель д'Уг, почетный президент Бельгийской федерации футбола, президент клуба «Брюгге», президент медицинского комитета ФИФА
  Рикардо Тейшейра, президент Конфедерации футбола Бразилии
  Мохаммед Бин Хаммам, президент АФК
  Сенеш Эрзик, первый вице-президент УЕФА, почетный президент Турецкой федерации футбола
  Чак Блейзер, генеральный секретарь КОНКАКАФ
  Ворави Макуди, генеральный секретарь Футбольной ассоциации Таиланда
  Николас Леос, президент КОНМЕБОЛ
  Джунджи Огура, старший вице-президент Японской федерации футбола
  Амос Адаму, директор спортивного развития Нигерии
  Мариос Лефкаритис, выборный казначей Исполкома УЕФА, почетный президент Федерации футбола Кипра
  Жак Анума, президент Федерации футбола Кот-д’Ивуара
  Франц Беккенбауэр, посол Немецкого футбольного союза, председатель футбольного комитета ФИФА
  Рафаэль Сальгеро, президент апелляционного комитета ФИФА, вице-президент КОНКАКАФ
  Хани Або Рида, президент комитета ФИФА по стадионам и безопасности
  Виталий Мутко, министр спорта, туризма и молодежной политики РФ

Итоги голосования

Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2022

Ход предвыборной кампании 
 В сентябре 2005 года Футбольная ассоциация Англии предложила подготовить заявку на проведение чемпионата мира 2018. Ранее англичане боролись за первенство мира-2006, но проиграли в первом туре и выбыли из борьбы.
 В октябре 2007 года решение ФАА было подтверждено, и началась подготовка заявочной книги Англии. Стоимость возможных затрат как на заявку, так и на проведение чемпионата в случае победы в гонке составила бы от 15 до 18 млн. фунтов стерлингов.
 24 февраля 2008 года Австралия объявила о подаче заявки на чемпионат мира 2018 года, что подтвердил премьер-министр Кевин Радд.
 23 декабря 2008 года свою кандидатуру на проведение чемпионата мира совместно с Португалией предложила Испания.
 10 января 2009 года Португалия подтвердила своё участие вместе с Испанией в борьбе за принятие первенства мира.
 28 января 2009 года неожиданно о своём желании принять чемпионат мира объявила Индонезия. Это была её шестая по счёту заявка. В тот же день в борьбу за проведение чемпионатов мира включились США, подав заявки и на 2018, и на 2022 годы.
 5 мая 2009 года Россия официально вступила в борьбу за чемпионат мира 2018 года. Премьер-министр Владимир Путин официально отдал распоряжение Виталию Мутко подготовить заявку к чемпионату мира.
 18 мая 2009 года официально была представлена заявка Англии. На стадионе Уэмбли представители ФАА обратились с речью по поводу заявки и просили футбольных болельщиков поддержать заявку Англии. Формируется лозунг заявки «England united — the world invited» ().
 31 мая 2009 года генеральный секретарь Федерации футбола Мексики Декио де Мариа объявил о том, что мексиканцы будут бороться за чемпионат мира 2018 или 2022 года.
 5 августа 2009 года Россия назвала финальный список городов для принятия матчей чемпионата мира.
 В августе 2009 года бывший министр иностранных дел Республики Корея Сын Чжу Хан был назначен главой корейской заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
 30 сентября 2009 года Мексиканская федерация отозвала свою заявку. Как сообщает интернет-издание Goal.com, заявка этой страны была отозвана по экономическим причинам.
 В ноябре 2009 года Катар вступил в борьбу за проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, назвав проведение такого турнира шансом на сближение Запада и арабского мира.
 6 декабря 2009 года началось относительное формирование заявок для каждого турнира: в Японии пошли разговоры о переходе к борьбе только за чемпионат мира 2022 года.
 7 декабря 2009 года в Англии был составлен финальный список городов, которые примут чемпионат мира в случае успеха.
 9 декабря 2009 года Комиссия лиги австралийского футбола выступила против принятия Австралией чемпионата мира по футболу, так как команды будут вынуждены проводить матчи на небольших аренах в ходе чемпионата мира.
 16 февраля 2010 года разразился скандал в испано-португальском заявочном комитете: португальцы как инициаторы заявки пригрозили отозвать её, если не будет предоставлено большее число городов в Португалии для матчей.
 13 марта 2010 года в США был оглашён список городов для принятия матчей чемпионата мира.
 19 марта 2010 года ФИФА исключила Индонезию из числа кандидатов из-за отсутствия поддержки со стороны правительства страны.
 20 апреля 2010 года правительство Голландии подтвердило кандидатуру этой страны в паре с Бельгией на чемпионат мира 2018 года.
 4 мая 2010 года Япония отказалась от заявки на проведение ЧМ-2018, продолжая претендовать на ЧМ-2022.
 14 мая 2010 года Россия отправила заявочную книгу в ФИФА.
 15 мая 2010 года пошли неоправданные и необоснованные слухи, что Украина готова присоединиться к российской заявке, хотя заявочную книгу уже отправили за день до этого.
 16 мая 2010 года глава английской заявки лорд Дэвид Трисман заявил о возможном сговоре России и Испании: Россия якобы будет оказывать давление на арбитров ЧМ-2010 в пользу Испании, а в обмен на это испанцы снимут свою заявку. Разгорелся скандал, в результате которого Трисман был отправлен в отставку. Слухи были опровергнуты, а Футбольная ассоциация Англии принесла свои извинения футбольным федерациям России и Испании. Сама же Испания не могла снять заявку, так как инициатором проекта чемпионата мира 2018 в двух странах была Португалия. С точки зрения некоторых экспертов (в частности, новоизбранного главы английской заявки Джеффа Томпсона), этот скандал стал причиной поражения Англии. Примечательно, что предположения Трисмана, касающиеся победителя гонки-2018 и чемпионата мира в ЮАР оправдались.
 17 мая 2010 года президент РФС Сергей Фурсенко озвучил на конференции РФС в Ростове-на-Дону список городов для принятия чемпионата мира.
 10 июня 2010 года Австралия приняла решение снять свою кандидатуру на проведение ЧМ-2018 и сфокусироваться на подготовке к ЧМ-2022.
 15 июня 2010 года в ЮАР прошла презентация заявок на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. У российской стороны были украдены два тома заявочной книги, точно так же пострадали делегации из Бельгии и Нидерландов. Виновные до сих пор не найдены.
 30 июня 2010 года стало известно, что делегация Австралии пыталась подкупить чиновников ФИФА в обмен на поддержку заявки на чемпионат мира 2022 года. ФИФА провела расследование инцидента, однако Австралию так и не дисквалифицировали.
 11 августа 2010 года режиссёр Руби Венрайт (наполовину англичанин, наполовину американец) заявил, что будет снят специальный фильм в поддержку российской заявки. По его словам, фильм выйдет на двух языках — английском и русском.
 С 16 августа по 18 августа 2010 года делегация ФИФА находилась с визитом в России. Представители ФИФА посетили четыре российских города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Они осмотрели аэропорты, гостиницы, стадионы и транспортную инфраструктуру городов. В числе посещённых объектов были стадионы на Крестовском острове (Санкт-Петербург), «Центральный» (Казань) и «Олимпийский» (Сочи).
 4 сентября 2010 года представители Нигерии призвали ФИФА не присуждать России ни один из чемпионатов мира за оскорбление Питера Одемвингие болельщиками московского «Локомотива», однако в ФИФА заявили, что не имеют права вмешиваться в дела чемпионата России. Нигерия заявила, что не будет голосовать за Россию.
 29 сентября 2010 года Англия заявила, что в случае снятия кандидатуры США на чемпионат мира 2018 года готова отказаться от гонки для чемпионата мира 2022 года.
 1 октября 2010 года издание World Football Insider опубликовало рейтинг заявок. Рейтинг рассчитывался по 10 показателям, включая стадионы, инфраструктуру, поддержку заявки со стороны правительства и обычного населения и так далее (каждый показатель оценивался по 10-балльной шкале). На тот момент лидировала безоговорочно Англия с 68 баллами из 100, однако Россия сократила отрыв до минимума, набрав 5 и получив суммарно 67 баллов. На третьем месте оказались США (66 баллов), а на четвёртом Катар (65 баллов).
 15 октября 2010 года США отозвали заявку на проведение ЧМ-2018 в пользу ЧМ-2022. Таким образом, на ЧМ-2018 остались заявки только европейских стран, что означает, что ЧМ-2018 пройдёт в Европе, а ЧМ-2022 — в Азии или Северной Америке.
 17 октября 2010 года в ФИФА разгорелся скандал по поводу того, что представитель Нигерии Амос Адаму и президент ОФК, делегат от Таити Рейнальд Теймари давали свои голоса в обмен на разное количество денег. Рассмотрение дела о коррупции прошло в середине ноября.
 21 и 22 октября 2010 года пошли слухи о сговоре представителей заявки Катара и двойной заявки Испания-Португалия, которые так и не были подтверждены.
 23 октября 2010 года Россия официально отказалась от заявки на проведение ЧМ-2022. По словам Алексея Сорокина, в случае победы любой другой европейской страны в гонке Россия не сможет претендовать на проведение чемпионата мира, так как по правилам ФИФА два раза подряд ЧМ на одном континенте запрещено проводить.
 27 октября 2010 года Алексей Сорокин в интервью западным изданиям заявил о сомнительности в том, что Англия сможет уладить проблемы с безопасностью в случае получения права на чемпионат мира 2018 года. Английские издания расценили его высказывания как оскорбления, что запрещено ФИФА. Англия угрожала подать жалобу, но 30 октября Виталий Мутко от лица РФС принёс извинения Федерации футбола Англии, и англичане отозвали свою жалобу.
 30 и 31 октября 2010 года Англия обвинила Россию в попытке подкупа временно отстранённого от голосования делегата Нигерии Амоса Амаду. Сам представитель Нигерии отверг эти обвинения, а министр спорта Виталий Мутко назвал эти обвинения «глупостями».
 9 ноября 2010 года представитель ФАА заявил, что заявка Англии якобы была дисквалифицирована по решению ФИФА. В качестве возможной причины такого решения было названо незаконное вмешательство СМИ в дела ФИФА и множество статей о коррупции. Информация оказалась ложной, однако, по словам Анзора Кавазашвили, шансы Англии серьёзно упали.
 10 ноября 2010 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о поддержке английской заявки и пообещал прибыть в Цюрих в день голосования.
 17 ноября 2010 года ФИФА составила предварительный технический отчёт по шансам заявок, а также выявила плюсы и минусы заявок.
 18 ноября 2010 года обвинённые в коррупции Рейнальд Темари и Амос Адаму были официально отстранены от голосования.
 20 ноября 2010 года ФИФА потребовала от Англии переноса Уимблдонского турнира по теннису 2018 года на другие сроки, так как по регламенту ФИФА во время проведения чемпионата мира в стране не должны параллельно проходить другие крупные соревнования.
 24 ноября 2010 года представители КОНМЕБОЛ в исполкоме ФИФА официально объявили о поддержке двойной заявки Испании и Португалии. Это стало первым официальным подтверждением поддержки одной из заявок на чемпионаты мира 2018 и 2022.
 2 декабря 2010 года в Цюрихе были оглашены хозяйки чемпионатов мира. Право на чемпионат мира 2018 года досталось России, причём её заявка выиграла уже во втором туре. Хозяином чемпионата мира 2022 года стал Катар, который только в последнем (4-м) туре выиграл у США.

Кандидаты

Города-претенденты

Россия 
 Волгоград
 Екатеринбург
 Казань
 Калининград
 Краснодар
 Москва
 Нижний Новгород
 Ростов-на-Дону
 Санкт-Петербург
 Самара
 Саранск
 Сочи
 Ярославль

Англия 
 Бирмингем
 Бристоль
 Лидс
 Ливерпуль
 Лондон
 Манчестер
 Милтон-Кинс
 Ноттингем
 Ньюкасл-апон-Тайн
 Плимут
 Сандерленд
 Шеффилд

США 
 Нью-Йорк
 Лос-Анджелес
 Майами
 Даллас
 Бостон
 Атланта
 Балтимор
 Денвер
 Хьюстон
 Индианаполис
 Канзас-Сити
 Нэшвилл
 Филадельфия
 Финикс
 Сан-Диего
 Сиэтл
 Тампа
 Вашингтон

Южная Корея 
 Сеул
 Пусан
 Инчхон
 Тэгу
 Тэджон
 Кванджу
 Ульсан
 Сувон
 Коян
 Чонджу
 Чхонан
 Чеджу

Австралия 
 Мельбурн
 Сидней
 Перт
 Аделаида
 Брисбен
 Ньюкасл
 Таунсвилл
 Канберра
 Голд-Кост
 Блэктаун
 Джелонг

Япония 
 Йокогама
 Токио
 Сайтама
 Фукурои
 Осака
 Оита
 Ниигата
 Касима
 Кобе
 Саппоро

Бельгия/Нидерланды 
Бельгия:
 Брюссель
 Генк
 Льеж
 Гент
 Брюгге
 Шарлеруа

Нидерланды:
 Амстердам
 Эйндховен
 Роттердам
 Энсхеде
 Херенвен

Португалия/Испания 
Испания:
 Мадрид
 Барселона
 Валенсия
 Севилья
 Бильбао
 Сарагоса
 Бадахос
 Сантандер
 Малага
 Ла-Корунья
 Сан-Себастьян
 Вальядолид
 Виго
 Мурсия
 Аликанте
 Хихон
 Эльче
 Жирона
 Овьедо
 Корнелья-де-Льобрегат
 Саламанка

Португалия:
 Лиссабон
 Порту
 Брага
 Фару

Послы заявок и лица, объявившие о поддержке одной из заявок

Россия 
  Алексей Сорокин (глава заявки)
  Алексей Смертин (посол заявки)
  Андрей Аршавин (посол заявки)
  Владимир Путин
  Игорь Акинфеев
  Роман Павлюченко
  Сергей Семак
  Юрий Жирков
  Игорь Шувалов
  Роман Абрамович (возможный спонсор заявки)
  Вячеслав Колосков
  Михаил Шац
  Камиль Ларин (актер, участник комик-группы «Квартет И»)
  Александр Джорджадзе (директор по стратегическому планированию)
  Денис Колодин
  Никита Симонян (посол заявки)
  Ринат Дасаев (посол заявки)
  Юрий Белоус
  Дмитрий Аленичев
  Сергей Прядкин
  Аркадий Дворкович
  Сергей Зуев
  Виктор Онопко
  Георгий Боос
  Дмитрий Медведев
  Виталий Мутко
  Сергей Фурсенко
  Юрий Лужков
  Герман Ткаченко
  Елена Исинбаева
  Анна Нетребко
  Кир Рэднедж (руководитель футбольной комиссии)
  Боб Орсборн (первый тренер Джона Терри)
  Фреди Бобич
  Юрген Грабовски
  Маргарита Луи-Дрейфус (владелец ФК «Марсель»)
  Сабри Лямуши
  Лучано Спаллетти
  Берт ван Линген (ассистент главного тренера сборной России)
  Дик Адвокат
  Мишель д'Уг (глава медицинской комиссии УЕФА)
  Клайд Таггл (президент восточноевропейского отделения The Coca-Cola Company)
  Зико (также поддерживает заявку Японии)
  Эйден Макгиди
  Макбет Сибайя

Англия 
  Принц Уильям (посол заявки)
  Дэвид Бекхэм (посол заявки)
  Джеффри Томсон (глава заявки)
  Джон Терри (посол заявки)
  Гари Линекер
  Дэниел Крейг
  Ноэл Галлахер
  Дженсон Баттон
  Льюис Хэмилтон
  Ребекка Эдлингтон
  Рэй Уинстон
  Стивен Фрай
  Крис Уолстенхолм
  Серж Пиццорно
  Фил Тэйлор
  Аманда Холден
  Алан Ширер
  Руперт Гринт
  Стюарт Пирс
  Адриан Чайлс
  Дэвид Кэмерон
 / Фрэнки Деттори
 / Джон Барнс
  Хоуп Пауэлл
  Освальдо Ардилес
  Майкл Эссьен
  Михаэль Баллак
  Фабио Капелло
  Джанфранко Дзола
  Нванкво Кану
  Кенуайн Джонс
  Арсен Венгер
  Алекс Фергюсон
  Лукас Радебе

Австралия 
 / Николь Кидман
  Ян Торп
  Марк Уэббер
  Эль Макферсон
  Хью Джекман
  Бретт Эмертон
  Тим Кэхилл
  Риз Уильямс
  Робби Фаулер

США 
  Билл Клинтон
  Генри Киссинджер
  Майкл Рубенс Блумберг
  Спайк Ли
  Лэндон Донован
  Миа Хэмм
 / Арнольд Шварценеггер
 / Оскар Де Ла Хойя

Бельгия/Нидерланды 
  Ив Летерм
  Жюстин Энен
  Жан-Мари Пфафф
  Энцо Шифо
  Алан Куртуа (глава бельгийской заявки)
  Эдди Меркс (посол заявки)
  Рууд Гуллит (посол заявки)
  Йохан Кройф (посол заявки)
  Питер ван ден Хогенбанд (посол заявки)
  Гус Хиддинк (посол заявки, также поддерживает Южную Корею)
  Харри Беен (генеральный директор завочного комитета)
  Кристиан Карамбё

Южная Корея 
  Гус Хиддинк (посол заявки, также поддерживает Нидерланды)
  Пак Чи Сон (посол заявки)

Катар 
  Рональд де Бур (посол заявки)
  Зинедин Зидан (посол заявки)
  Бора Милутинович (посол заявки)

Япония 
  Хидэтоси Наката (посол заявки)
  Кэйсукэ Хонда (посол заявки)
  Альберто Дзаккерони (посол заявки)
  Зико (также поддерживает заявку России)

Испания/Португалия 
  Рауль Гонсалес (посол заявки)
  Фернандо Йерро (посол заявки)
  Хави
  Фернандо Торрес
  Икер Касильяс (посол заявки)
  Висенте дель Боске
  Луиш Фигу (посол заявки)
  Деку (посол заявки)
  Нуну Гомеш
  Криштиану Роналду (посол заявки)
  Эйсебио
  Паулу Бенту

Реакция 
Английские газеты вышли на следующий день с разгромными статьями, в которых были обвинения в адрес ФИФА в ведении нечестной борьбы и коррупции, а также подвергался обширной критике выбор стран-хозяев. Также пресса возмущалась, почему Англия вылетела в первом же туре голосования. Сам же английский заявочный комитет обвинил прессу во вмешательстве в ход предвыборной кампании, которое привело к подрыву доверия со стороны ФИФА и поражению заявки.

Примечания

Ссылки 
 Проекты российских стадионов к ЧМ-2018

Чемпионаты мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
События 2 декабря